Hazon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Chazon, Hazon – miejscowość w Izraelu